Чипиона () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Нороэсте-де-Кадис. Занимает площадь 32,99 км². Население — 18 722 человека (на 2010 год). Расстояние — 54 км до административного центра провинции. Пляжный курорт на побережье Коста-де-ла-Лус, славится золотистыми пляжами, общая длина которых составляет 12 км. Главная достопримечательность города — построенный в 1867 году маяк высотой 62 м, самый высокий в Испании и пятнадцатый по высоте в мире.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципалитеты Кадиса